John Carney kan syfta på:

 John Carney (illusionist)
 John Carney (politiker)
 John Carney (regissör)